

Cinema 
Il re ed io (The King and I) – film statunitense del 1956 diretto da Walter Lang
Il re ed io (The King and I) – film d'animazione statunitense del 1999 diretto da Richard Rich

Teatro 
Il re ed io (The King and I) – musical di Oscar Hammerstein II e Richard Rodgers del 1951

Pagine correlate 
 The King and I (disambigua)